Aiglun kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Aiglun, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur,  
 Aiglun, Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur,